

Patronyme 

 Elsa Vecchi (1974-), journaliste et animatrice de télévision française.
 Ferruccio Vecchi (1894-1957), sculpteur et militant italien, ardito, squadriste.
 Irene Vecchi (née en 1989), escrimeuse italienne.
 Orazio Vecchi (1550-1605), compositeur italien.
 Orfeo Vecchi (ca. 1551-1603), compositeur italien - musique sacrée.
 Philippe Vecchi (1964-2017), journaliste et animateur de télévision français.
 Robin Vecchi (né en 1992), footballeur suisse.

Autres 
 Rio dei Vecchi o di Sant'Antonio, canal maintenant asséché de Venise.